Wonner ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Wonner (* 2005), österreichische Nachwuchsschauspielerin
 Martine Wonner (* 1964), französische Psychiaterin und Politikerin (LREM)